Порт Гибсон има више значења:
 Порт Гибсон (Њујорк)
 Порт Гибсон (Мисисипи)